Plaats in Indonesië
 Purbasari (Karangjambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Purbasari (Tapian Dolok), een plaats in het bestuurlijke gebied Simalungun in de provincie Noord-Sumatra